Del Nero – famiglia genovese
 Alberto Del Nero (1918-1986) – politico italiano
 Casa del Nero – edificio storico di Pisa
 Cyro Del Nero (1931-2010) – scenografo brasiliano
 Jesús del Nero (1982) – ciclista su strada spagnolo
 José Del Nero (1910-2003) – calciatore brasiliano
 Marco Polo Del Nero (1941) – dirigente sportivo brasiliano
 Simone Del Nero (1981) – calciatore italiano